UFC Fight Night: Ladd vs. Dumont, также известный как UFC Fight Night 195 или UFC on ESPN+ 53 или UFC Vegas 40 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 16 октября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Норма Думонт победила Аспен Лэдд единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в женском легчайшем весе между бразильянкой Кетлин Виейра (#7 в рейтинге) и бывшей чемпионкой UFC американкой Мишей Тейт (#8 в рейтинге).

Замена заглавного события 
22 сентября стало известно, что Тейт сдала положительный тест на COVID-19 и их бой с Виейра исключён из карда турнира. Позже стало известно, что этот бой перенесён и станет заглавным событием будущего турнира, запланированного на 20 ноября. 24 сентября организаторами было принято решение, что новым заглавным событием станет поединок из главного карда турнира - бой в женском полулёгком весе между бывшей чемпионкой UFC и актуальным бойцом #2 в легчайшем весе американкой Холли Холм и бразильянкой Нормой Думонт.

6 октября главный бой турнира вновь был отменён из-за травмы колена у Холм. Аспен Лэдд (#3 в рейтинге легчайшего веса) заявила о готовности подняться в полулёгкий вес и заменить выбывшую Холм, став новым хедлайнером турнира. Лэдд должна была выступать против Мейси Чиассон в легчайшем весе двумя неделями ранее на турнире UFC Fight Night: Сантус vs. Уокер, но была снята по состоянию здоровья после проваленной весосгонки.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания бойцов 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов. 

[*] Из-за проблем со здоровьем, не связанных с COVID-19, Джулиан Маркеc не сможет провести бой с Джорданом Райтом. Поединок отменён.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Джим Миллер, Нейт Ландвер, Бруну Силва и Данаа Батгерел

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night